O tutto o niente – film del regista Guido Zurli, del 1968
 O tutto o niente – album del rapper e produttore Dj Gruff, pubblicato nel 1999